Тоттори:
 Тоттори — город в Японии
 Тоттори — феодальное княжество в Японии
 Тоттори — префектура в Японии